Манолас может означать:
Топоним
 Манолас (Элида) — село в Греции.
 Неа-Манолас — село в Греции.
 Манолас — прежнее название села Тирасия в Греции.
Фамилия
 Манолас, Костас (род. 1991) — греческий футболист.
 Манолас, Стелиос (род. 1968) — греческий футболист, тренер.